Галін Антон Герасимович — Герой Соціалістичної Праці.
 Галін Костянтин Іванович — повний кавалер ордена Слави.
 Галін Михайло Петрович — Герой Радянського Союзу.
 Галін Петро Іванович — Герой Радянського Союзу.

Російські прізвища
Татарські прізвища